Colson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Colson (1931–2012), US-amerikanischer Jurist und Präsidenten-Berater
 Christian Colson, britischer Filmproduzent
 David Grant Colson (1861–1904), US-amerikanischer Politiker
 Edmund Colson (1881–1950), Entdeckungsreisender in Australien
 Elizabeth Colson (1917–2016), US-amerikanische Anthropologin
 Jean Claude Gilles Colson (1725–1778), französischer Schauspieler und Dramatiker
 Jeremy Colson (* 1976), US-amerikanischer Schlagzeuger
 John Colson (1680–1760), britischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Osborne Colson (1916–2006), kanadischer Eiskunstläufer und Eiskunstlauftrainer
 Sam Colson (* 1951), US-amerikanischer Speerwerfer
 Steve Colson (* 1949), US-amerikanischer Jazzpianist, Arrangeur, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Von-Colson-Entscheidung
 Golson